Guillermo Ignacio Rojas Norambuena (Maipú, 12 de septiembre de 2000)

Guillermo Rojas puede referirse:

 Guillermo "Memo" Rojas Jr. (1980-), piloto mexicano;
 Guillermo Rojas Rumilla (1971-), futbolista mexicano;
 Guillermo Zavaleta Rojas (1976-2010), político mexicano panista.